Centropogon kan syfta på:

 Centropogon (djur)– ett släkte av fiskar
 Centropogon (växter) – ett släkte av växter